Amersfoort  se poate referi la:
 Amersfoort, un oraș din Țările de Jos
 Amersfoort, Mpumalanga, un oraș din Africa de Sud
 Lagărul de concentrare Amersfoort
 Nieuw-Amersfoort, un oraș din Nieuw-Nederland, Țările de Jos

Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice